Esper steht für:

 Esper (Hausen), Ortsteil der Gemeinde Hausen, Landkreis Kelheim, Bayern
 eine Bezeichnung aus dem Science-Fiction-Bereich für Personen mit paranormalen Fähigkeiten, siehe Extrasensory Perception
 eine Java-Komponente für Complex Event Processing
 die schwäbische Bezeichnung für die als Futterpflanzen angebauten Esparsetten

Esper ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Esper (1934–2004), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Eugen Johann Christoph Esper (1742–1810), deutscher Entomologe, Botaniker und Pathologe
 George Esper (1931–2012), US-amerikanischer Reporter
 Jan Esper (* 1968), Geograph, Dendrochronologe und Hochschullehrer
 Johann Friedrich Esper (1732–1781), deutscher Naturforscher und Theologe
 Johann Nicolaus Esper (1670–1717), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Mark Esper (* 1964), US-amerikanischer Politiker und Verteidigungsminister